3-й матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги прошел в Санкт-Петербурге 5 февраля 2011 года в Петербургском Ледовом Дворце. Матч проходил в формате «Сборные капитанов».

События, предшествовавшие матчу 
Впервые в истории Лиги «Матч звезд» прошёл в формате «Восток против Запада», а не «Легионеры против Россиян». Хотя названия команд и остались прежними. Но в 2011 году Команда Яшина была сформирована из хоккеистов клубов, выступающих в Западной конференции, а команда Ягра — из представителей Восточной конференции.

Составы команд 

• Жирным выделены игроки стартовых составов

Главные судьи:  Александр Антропов;  Егор Кораблин
Линейные судьи:  Виктор Бирин;  Роман Шиханов

Конкурсы «Мастер-шоу»

1. Круг на скорость 
«Команда Яшина»
 1 Лаурис Дарзиньш
 2 Леонид Комаров
 3 Максим Афиногенов — 13,96
«Команда Ягра»
 1 Лукаш Кашпар
 2 Роман Червенка
 3 Евгений Кузнецов

Результат: Победила «Команда Яшина», быстрее всех круг на скорость проехал Максим Афиногенов.

2. Бросок шайбы на дальность 
«Команда Яшина»
 1 Денис Гребешков
 2 Сандис Озолиньш
 3 Йозеф Вашичек
«Команда Ягра»
 1 Янне Нискала
 2 Константин Корнеев
 3 Мартин Шкоула

Результат: Победила команда Ягра, самый дальний бросок совершил Янне Нискала.

3. Эстафета "Змейка 
«Команда Яшина»
 1 Сергей Мозякин
 2 Йозеф Вашичек
 3 Максим Сушинский
 4 Александр Гуськов
 5 Маттиас Вейнхандль
«Команда Ягра»
 1 Лукаш Кашпар
 2 Патрик Торесен
 3 Алексей Морозов
 4 Янне Нискала
 5 Александр Радулов

Результат: Победила «Команда Яшина».

4. Броски на точность 
«Команда Яшина»
 1 Сандис Озолиньш
 2 Крис Саймон — 4 из 5
 3 Алексей Яшин
«Команда Ягра»
 1 Кевин Даллмэн
 2 Сергей Федоров
 3 Яромир Ягр

Результат: победила команда Яшина, лучший результат продемонстрировал Крис Саймон.

5. Сила броска 
«Команда Яшина», Александр Гуськов,
 1 Максим Соловьев
 2 Александр Гуськов
 3 Карел Рахунек
«Команда Ягра»
 1 Константин Корнеев
 2 Илья Никулин
 3 Денис Куляш — 177,58 км/ч
Результат: победила команда Ягра, лучшая попытка — Денис Куляш (177,58 км/ч)

6. Эффектный буллит 
«Команда Яшина», и
 1 Сергей Мозякин
 2 Максим Сушинский
 3 Маттиас Вейнхандль
«Команда Ягра», и
 1 Роман Червенка
 2 Евгений Кузнецов
 3 Александр Радулов

Результат: победила команда Ягра, наиболее зрелищная попытка — Евгений Кузнецов.

7. Эстафета на скорость 
«Команда Яшина»
 1 Константин Барулин
 2 Денис Гребешков
 3 Петер Подхрадски
 4 Леонид Комаров
 5 Лаурис Дарзиньш
 6 Максим Афиногенов
«Команда Ягра»
 1 Михаил Бирюков
 2 Константин Корнеев
 3 Кевин Даллмэн
 4 Петри Контиола
 5 Лукаш Кашпар
 6 Евгений Кузнецов

Результат: победа команды Яшина.

Ход игры

Интересные факты 
 Во время Мастер-шоу Денис Куляш установил мировой рекорд по силе броска. Прошлый лучший результат принадлежал Здено Харе — защитнику клуба НХЛ Бостон Брюинз и составлял 105,9 мили в час (170,4 км/ч). Результат Куляша — 177,58 км/ч.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ
 Официальный сайт Матча звезд КХЛ
 Голосование по выбору стартовых пятёрок
 Регламент определения составов команд

КХЛ в сезоне 2010/2011
Матчи звёзд КХЛ
Спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
События 5 февраля
Февраль 2011 года
2011 год в Санкт-Петербурге